Alphonse Bausback (1859-1885), sculpteur français.
 Winfried Bausback (1965-), homme politique allemand.